Sidzina ist der Name folgender Orte in Polen:
 Sidzina (Bystra-Sidzina) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Sidzina (Krakau) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Sidzina (Skoroszyce) in der Woiwodschaft Oppeln